Liberator může být:

 Consolidated B-24 Liberator – americký bombardovací letoun
 Consolidated XB-41 Liberator – americký těžký bombardér
 Consolidated C-87 Liberator Express – americký transportní letoun
 FP-45 Liberator – americká pistole
 Liberator (videohra) – arkádní videohra
 Liberator (album) – album skupiny Orchestral Manoeuvres in the Dark z roku 1993
 Liberator (skupina) – švédská hudební skupina hrající ska